7K lub Siedmiu K. (, 2014–2016) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Disney Television Animation. Serial bazowany na podstawie pełnometrażowej animacji z 1937 roku Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, pierwszego filmu wyprodukowanego przez Walta Disneya.

Premiera serialu miała miejsce 7 lipca 2014 roku na amerykańskim Disney XD. W Polsce serial zadebiutował 6 grudnia 2014 roku na antenie Disney XD. Od 4 stycznia 2016 roku serial emitowany jest na Disney Channel.

2 grudnia 2014 roku ogłoszono, że stacja Disney XD dostała zamówienie na drugi sezon.

Opis fabuły 
Akcja serialu rozgrywa się w królestwie Lubigród, w krainie zamieszkiwanej przez siedmiu krasnoludków – Mędrka, Gburka, Śpioszka, Wesołka, Nieśmiałka, Apsika i Gapcia. Krasnoludki na zlecenie Królowej Przecudnej mają za zadanie strzec porządku i bezpieczeństwa przed zamiarami Niecnych oraz codziennie muszą walczyć ze złoczyńcami, Grzechem i Helą, którzy chcą przejąć władzę nad krainą, a także ukraść magiczne klejnoty, które znajdują się w kopalni krasnoludków.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy Disney XD